Bridal Veil Falls oder Bridalveil Falls (englisch für  „Brautschleierfälle“) ist der Name folgender Wasserfälle:

in Australien:
 Bridal Veil Falls (Blue Mountains), Blue-Mountains-Nationalpark, New South Wales

in Kanada:
 Bridal Veil Falls (Alberta), Banff-Nationalpark, Alberta
 Bridal Veil Falls (British Columbia), Fraser Valley
 Bridal Veil Falls (Manitoulin Island), Kagawong River, Manitoulin Island, Ontario
 Bridal Veil Falls (Lady Evelyn River), Lady Evelyn River, Temagami, Ontario
 Bridal Veil Falls (Lake Agnes), Banff-Nationalpark, Alberta

in Neuseeland:
 Bridal Veil Falls (Waikato), Waikato, Nordinsel
 Bridal Veil Falls (Bay of Plenty), Wai-O-Tapu, Nordinsel
 Bridal Veil Falls (Canterbury), Arthur's Pass, Südinsel
 Bridal Veil Falls (Hawke’s Bay), im Te-Urewera-Nationalpark, Hawke’s Bay, Nordinsel
 Bridal Veil Falls (Otago), Skipper Canyon, Central-Otago-Distrikt, Südinsel
 Bridal Veil Falls (Route Burn), im Mount-Aspiring-Nationalpark, Otago, Südinsel

auf den Philippinen:
 Bridal Veil Falls (Tuba, Benguet), Tuba, Benguet
 Bridal Veil Falls (Iligan City), Iligan City

in Simbabwe:
 Bridal Veil Falls (Simbabwe)

in Südafrika:
 Bridal Veil Falls (Sabie), Mpumalanga

in den Vereinigten Staaten:
 Bridal Veil Falls (Alaska), Valdez
 Bridal Veil Falls (Arizona), Sabino Canyon Recreation Area
 Bridal Veil Falls (Catskill Mountains), Catskill Mountains, New York
 Bridal Veil Falls (Colorado Springs), Colorado Springs, Colorado
 Bridal Veil Falls (DuPont State Forest), DuPont State Forest, North Carolina
 Bridal Veil Falls (Eldorado), Eldorado National Forest, Kalifornien
 Bridal Veil Falls (Glenwood Springs), Glenwood Springs, Colorado
 Bridal Veil Falls (Macon County), Highlands, North Carolina
 Bridalveil Falls (Michigan) beim Pictured Rocks National Lakeshore
 Bridal Veil Falls (Minnesota), Minneapolis
 Bridal Veil Falls (New Hampshire), Franconia
 Bridal Veil Falls (Niagara Falls), New York, einer der Niagarafälle
 Bridal Veil Falls (Ohio), Bedford
 Bridal Veil Falls (Oregon), Bridal Veil Falls State Scenic Viewpoint, Oregon
 Bridal Veil Falls (Pennsylvania), Bushkill Falls, Pennsylvania
 Bridal Veil Falls (Rocky-Mountain-Nationalpark), Rocky-Mountain-Nationalpark, Colorado
 Bridal Veil Falls (South Dakota), Spearfish
 Bridal Veil Falls (Telluride), Telluride, Colorado
 Bridal Veil Falls (Tennessee), Monteagle
 Bridal Veil Falls (University of the South), University of the South in Sewanee campus
 Bridal Veil Falls (Utah), Provo Canyon, Utah County, Utah
 Bridal Veil Falls (Washington), Gold Bar, Washington